Beardmore peut faire référence à :

Patronyme 
 George Beardmore (1908-1979), scénariste britannique de bandes dessinées.
 William Beardmore (1856-1936), industriel britannique.

Entreprise 
 William Beardmore and Company est une entreprise de construction mécanique écossaise.

Toponymie 
 Le Glacier Beardmore est situé en Antarctique.
 Le canton de Beardmore est situé en Ontario au Canada.

Avions 
 Les Beardmore W.B.1, Beardmore W.B.2, Beardmore W.B.III, Beardmore W.B.IV, Beardmore W.B.V sont des avions de chasse construits en 1917.
 Le Beardmore Inverness est un hydravion quadriplace construit en 1924.